Провинция Фрисландия (, ) включает в себя 18 общин. Провинция занимает площадь в 5749 км² и имеет население в 651 435 жителей (2021). Столица провинции — город Леуварден. Самая же большая по площади община Фрисландии — Юго-Западная Фрисландия (907,87 км²), а самая маленькая — Дантумадел (87,53 км²).

Список 
В данном списке представлены общины провинции Фрисландия, их названия на нидерландском и западнофризском языках, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2021 год), гербы, географические координаты, расположение на карте провинции соответствующих общин. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты общин. Доступна сортировка общин по площади и населению (по возрастанию и убыванию). Названия общин расположены в порядке нидерландского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Фрисландия указано расположение центров её общин.

Легенда карты:

 1 — Ахткарспелен
 2 — Амеланд
 3 — Дантумадел
 4 — Фриске Маррен
 5 — Харлинген
 6 — Херенвен
 7 — Леуварден
 8 — Северо-Восточная Фрисландия
 9 — Остстеллингверф
 10 — Опстерланд
 11 — Схирмонниког
 12 — Смаллингерланд
 13 — Юго-Западная Фрисландия
 14 — Терсхеллинг
 15 — Титсьерсктерадел
 16 — Влиланд
 17 — Вадхуке
 18 — Вестстеллингверф

Примечания

Ссылки 
 
 

Общины провинции Фрисландия